Wolfgang Lange peut désigner :
 Wolfgang Lange (1898-1988), un Generalleutnant allemand pendant la seconde guerre mondiale.
 Wolfgang Lange (1938-2022), un kayakiste allemand.